European Tour 2015/2016 – Turniej 1 − pierwszy turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2015/2016. Turniej ten rozegrany został w dniach 29 lipca -2 sierpnia 2015 w Arena Riga w mieście Ryga na Łotwie.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700 

Pula nagród: € 125 000

Runda dzikich kart

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 142, 130  Ricky Walden
 140, 132, 108  Graeme Dott
 128, 120  Barry Hawkins
 127, 104  Ali Carter
 127  Tom Ford
 126, 118  Matthew Selt
 124  Matthew Stevens
 123  Alan McManus
 122  Robin Hull
 119, 117, 110  Judd Trump
 119  Mark Selby
 116  Jamie Rhys Clarke
 113, 107  Stephen Maguire
 109  Liang Wenbo

 108, 104  Joe Perry
 108  Mark Williams
 106  Jimmy White
 105, 101  Anthony McGill
 105  Ryan Day
 105  Ken Doherty
 102, 100  Ben Woollaston
 102  Peter Ebdon
 102  Craig Steadman
 102  Michael White
 101, 101  Mark Allen
 101  Stuart Bingham
 101  Dominic Dale

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Players Tour Championship 2015/2016
2015 na Łotwie
Sport w Rydze